Ираклий Майсурадзе:

 Майсурадзе, Ираклий (род. 1988) — грузинский футболист.
 Майсурадзе, Ираклий Зазаевич (род. 2000) — грузинский фигурист-одиночник.